El topónimo Nantón puede hacer referencia a:

 Nantón (Cabana de Bergantiños), parroquia civil española del municipio de Cabana de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
 Nantón (La Baña), aldea española de la parroquia de Monte, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.